Dmitri Poljanski ist der Name folgender Personen:

*Dmitri Andrejewitsch Poljanski (* 1986), russischer Triathlet 
Dmitri Michailowitsch Poljanski (* 1989), russischer Boxer
Dmitri Stepanowitsch Poljanski (1917–2001), sowjetischer Politiker